Павел Бенкендорф:
 Бенкендорф, Павел Ермолаевич (1786—1841) — эстляндский губернатор в 1833—1841.
 Бенкендорф, Павел Константинович (1853—1921) — обер-гофмаршал.